Нововодянский сельский совет:

Украина
 Нововодянский сельский совет (Добропольский район) — Донецкая область
 Нововодянский сельский совет (Каменско-Днепровский район) — Запорожская область
 Нововодянский сельский совет (Кременский район) — Луганская область

См. также